

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Ruszków – część wsi Maurzyce w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny 
 Ruszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Ruszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Ruszków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie

Zobacz też 
 Ruszków Drugi, Ruszków Pierwszy
 Ruszkowo, Ruszkowice